Perham peut désigner :

Nom de famille 

 Margery Perham (1895-1982), universitaire britannique,
 Michael Perham, skipper britannique,
  (1819-1907).

Toponyme 
 Perham (Maine)
 Perham (Minnesota)

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis